Лева́н Ле́гович Мамала́дзе (; род. 17 января 1968 года, Тбилиси, ГССР, СССР) — лидер политического объединения «Народная Власть» в Грузии. Начиная с 1989 года вел активную общественно-политическую деятельность в Грузии. Согласно данным международной аналитической организации, входил в десятку самых влиятельных политиков Грузии 2002—2003 годов.

Биография

Общественно-политическая деятельность 
В 1989 году — вместе с единомышленниками основал экологическое объединение «Движение Зеленых Грузии». Был ученым секретарем, исполнительным секретарем движения.
В 1990 году — избран заместителем председателя партии «Зеленых» (председателем партии Был Зураб Жвания).
В 1992 году — избран депутатом Парламента Грузии. Работал председателем парламентской комиссии по межнациональным отношениям.
В 1993 году — один из учредителей политического объединения «Союза Граждан Грузии» (председателем которого был Президент Грузии Эдуард Шеварднадзе).
В 1994 году — первый председатель молодежного союза, членом главного совета СГГ.
В 2003 году — заместитель председателя «Союза Граждан Грузии».
В 2000 году — основал объединение общественных организаций «Альянс за единство Грузии».
В 2001 году — в парламенте Грузии создал фракцию «за Единство Грузии».
С 2002 года — присоединил фракцию «Союз Граждан Грузии», тем самым управлял самым большим фракционным объединением в парламенте Грузии.
С 1994 года — по сентябрь 2003 года работал государственным уполномоченным президента Грузии (Губернатором) в регионе «Квемо Картли».
С 2 ноября 2003 года — избран депутатом Парламента Грузии. Был претендентом на пост председателя парламента.
С 2004 по 2014 год — проживал в Донбассе в Луганске. Основал «Центр стратегического планирования», Был советником Губернатора Луганской области, Председателя областного совета Луганской области и Мера города Луганска. Содействовал проведению выборов в Верховную Раду и в местные муниципалитеты. Был советником председателя фракции регионов Верховной Рады Украины.

Примечания

Ссылки 
  — Национальная библиотека Парламента Грузии — краткая биография Левана Мамаладзе
  — Профиль депутата парламента Грузии третьего созыва 1992—1995 г.

Депутаты Парламента Грузии
Губернаторы краёв Грузии